Сассі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї
 Сассі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос
 Сассі () — село в Естонії, у волості Нио повіту Тартумаа

 Ферджані Сассі (,  18 березня 1992, Ар'яна) — туніський футболіст.